«Утро в гавани» () — картина французского художника Клода Желле по прозванию Лоррен, из собрания Государственного Эрмитажа, с авторским повторением из собрания Старой пинакотеки в Мюнхене.

На картине изображена гавань античного города. Справа борт и матча большого корабля, из-за которого виден мыс с руинами башни. Слева расположена каменная арка со ступенями, спускающимися к воде, от арки по берегу вдаль уходят крепостные башни. В центре двое мужчин на берегу возятся с досками, за ними к берегу пристаёт тяжело нагруженная лодка. Правее центра возле сундуков с багажом расположилась группа из мужчины и двух женщин. Картина является характерным для творчества Лоррена примером бессюжетного абстрактно-фантазийного пейзажа, в котором он использовал реально существующие строения: арка у правого края картины опознаётся как Триумфальная арка Тита, в действительности находящаяся в Риме рядом с Колизеем.

Большинство своих работ Лоррен зарисовывал в своём дневнике «Liber Veritatis»; «Утру в гавани» соответствует рисунок № 5. Этот рисунок не датирован, но на рисунке № 3 указан 1633 год, а картину сам Лоррен гравировал с указанием даты в 1634 году. На обороте листа с рисунком имеется запись, из которой следует, что картина написана по заказу епископа Манского , занимавшего епископскую кафедру в Ле-Мане с 1601 по 1637 год. Но сам Лоррен начиная с 1627 года постоянно жил в Италии, а Шарль де Бомануар в Риме был лишь единственный раз в 1635 году. На этом основании было высказано предположение об ошибочности записи в «Liber Veritas» и что епископ Манский картину не заказывал, а лишь выкупил готовую картину, написанную Лорреном по чьему-то постороннему заказу. Однако на мачте корабля, расположенного слева, различим флаг с гербом рода Бомануар, что, напротив, подтверждает авторскую запись о заказчике.

В 1720 году картина принадлежала Ш.-Ж.-Б. Флёрио графу Моривеллу, а в 1725 году её купил премьер-министр Великобритании Роберт Уолпол. С 1728 года картина хранилась в его лондонском доме на Арлингтон-стрит, а с 1736 года находилась в официальной резиденции британских премьер-министров на Даунинг-стрит, 10. Позже картина хранилась в родовом поместье Уолполов в Хоутон-холле. В 1778 году наследниками Уолпола всё собрание картин было продано императрице Екатерине II, и с 1779 года картина находится в Эрмитаже. Выставляется в Зимнем дворце в зале 280 (зал Лоррена).

В 1674 году Лоррен по заказу Ф. Майера написал с изменениями повторение картины, эта реплика ныне находится в собрании Старой пинакотеки в Мюнхене (холст, масло; 72 × 97; инвентарный № 381).

Среди нескольких «Гаваней…», написанных Лорреном в 1630—1640-х годах, наиболее близка по композиции «Гавань», зарисованная в «Liber Veritatis» под № 17, оригинальная картина находится в британском королевском собрании и выставляется в Виндзорском замке. В Эрмитаже есть ещё одна картина Лоррена с таким же названием, эта картина является фактическим повторением его же другой «Морской гавани» из британского королевского собрания.

Н. К. Серебрянная следующими словами описывала картину:

Датировка 1634 соответствует стилистическим особенностям ранних «морских гаваней» Лоррена: отсутствие сюжета, ограниченное развитие пространства в глубину, сочетание античной арки Тита <…> с деревьями и башнями вдали, создающее романтически причудливый эффект, который исчезает в поздних, подчёркнуто репрезентативных «гаванях» конца 1630-х — начала 1640-х. Стерлинг также отметил, что в работах этого периода появилось особое освещение <…> когда свет, идущий изнутри, с заднего плана картины, заполняет всё её пространство, а подобное изображение солнечного света появится много позднее у британского живописца Джозефа Тёрнера.

Примечания

Литература 
 
 

Картины из собраний Государственного Эрмитажа
Картины из собраний Старой пинакотеки
Картины Клода Лоррена
Пейзажи XVII века
Морские пейзажи
Картины из собрания Роберта Уолпола
Водный транспорт в изобразительном искусстве